Psihostimulans
Stimulans (financije)
Stimulans (sastav)